Tour de Rybnik – polski jednodniowy wyścig kolarski. Rozgrywany jest w Rybniku, w pierwszej połowie września. Wyścig przeznaczony jest dla amatorów kolarstwa szosowego oraz kolarzy z licencjami sportowymi.

Od 2013 roku wyścig zaliczany jest do polskiego cyklu wyścigowego ProLiga. Nie jest wpisany do kalendarza UCI i nie posiada kategorii UCI.

W wyścigu startują polskie grupy kolarskie, kluby kolarskie, reprezentacje regionalne oraz kolarze niezrzeszeni.

Głównym organizatorem wyścigu jest Fundacja Elektrowni Rybnik. Od roku 2013 współorganizatorem jest Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej oraz Fizjo-Sport.
Inicjatorem wyścigu jest Robert Słupik (Fizjo-Sport), który od pierwszej edycji jest dyrektorem wyścigu.

Lista zwycięzców

Edycje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona wyścigu 

Wyścigi kolarskie jednodniowe
Wyścigi kolarskie w Polsce